Safim, cidade do Marrocos
Safi, cidade em Malta
68718 Safi, um asteroide

Desambiguação